Lhota () je malá vesnice, část města Černošín v okrese Tachov. Nachází se asi 2,5 km na severovýchod od Černošína. Je zde evidováno 13 adres. V roce 2011 zde trvale žilo nikdo nežil.

Lhota leží v katastrálním území Černošín o výměře 13,56 km2.

Historie 
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1544.

Od roku 1880 se vesnice stala součástí města Černošín.

Pamětihodnosti 
 Mohylník

Další fotografie

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Černošín
Lhoty v Česku
Vesnice v okrese Tachov
Sídla v Plaské pahorkatině